Фотиева — женская форма фамилии .
 Фотиева, Лидия Александровна (1881—1975) — член партии большевиков с 1904 года, Герой Социалистического Труда.
 Фотиева, Нина Наумовна (1936—2018) — советский и российский учёный-геомеханик, доктор технических наук, профессор.

См. также 
 Фотиев
 Фотиева схизма — название церковного раскола встречающееся как в исторических документах, так и в современной западной историографии.